Fridrich Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský (23. října 1814, Schleswig – 27. listopadu 1885, Louisenlund) byl třetím šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburským vévodou.

Život 
Fridrich se narodil jako druhý syn vévody Fridricha Viléma Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburského a jeho manželky Luisy Karoliny Hesensko-Kasselské. Jeho mladší bratr Kristián se stal v roce 1863 dánským králem jako Kristián IX. Sám Fridrich se stal vévodou až po smrti svého bezdětného staršího bratra Karla v říjnu 1878.

16. října 1841 se téměř sedmadvacetiletý Fridrich v Bückeburgu, Schaumburg-Lippe, oženil s o sedm let mladší princeznou Adlétou, druhorozenou dcerou knížete Jiřího Viléma ze Schaumburg-Lippe a jeho manželky Idy Waldecko-Pyrmontské. Manželé spolu měli pět dětí:

 Marie Karolína Augusta Ida Luisa (27. února 1844 – 16. září 1932), ⚭ 1884 Vilém Hesensko-Philippsthalsko-Barchfeldský (3. října 1831 – 17. ledna 1890)
 Fridrich Ferdinand Jiří Kristián Karel Vilém (12. října 1855 – 21. ledna 1934), šlesvicko-holštýnský vévoda, ⚭ 1885 Karolína Matylda Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Augustenburská
 Luisa Karolína Juliana (6. ledna 1858 – 2. července 1936), ⚭ 1891 Jiří Viktor Waldecko-Pyrmontský (14. ledna 1831 – 12. května 1893), kníže waldecko-pyrmontský
 Marie Vilemína Luisa Ida Frederika Matylda Hermína (31. srpna 1859 – 26. června 1941)
 Albrecht Kristián Adolf Karel Evžen (15. března 1863 – 23. dubna 1948)

Fridrich zemřel 27. listopadu 1885 ve věku 71 let na zámku Louisenlund.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Titul a oslovení 
 23. října 1814 – 6. července 1825: Jeho Jasnost princ Fridrich Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Beckský
 6. července 1825 – 19. prosince 1863: Jeho Jasnost princ Fridrich Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský
 19. prosince 1863 – 24. října 1878: Jeho Výsost princ Fridrich Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburský
 24. října 1878 – 27. listopadu 1885: Jeho Výsost vévoda šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburský

Vyznamenání 
 Velkokříž Dannebrog
 Řád slona
 Čestný kříž Dannebrog
 Velkokříž Albrechta Medvěda
 Řád zlatého lva
 Řád sv. Anny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 23. října
Narození v roce 1814
Narození v Šlesvicku-Holštýnsku
Úmrtí 27. listopadu
Úmrtí v roce 1885
Glücksburkové
Rytíři velkokříže Řádu Dannebrog
Nositelé Domácího řádu Albrechta Medvěda
Muži